Giannis Mavromatis () ist ein griechischer Neogräzist.

Mavromatis ist Professor für volkstümlich byzantinische und neugriechische Literatur an der Universität Ioannina. Zu seinen Lehrern zählt Nikolaos M. Panagiotakis. Mavromatis arbeitet hauptsächlich zur Literatur und Kultur der kretischen Renaissance.

Schriften (Auswahl) 
Monographien
 
 Candia / Creta / . 
 

Herausgeberschaften
  (Hrsg.): 
  (Hrsg.): 
  (Hrsg.): 
 Sofia Kotzabassi, Giannis Mavromatis (Hrsg.): Realia Byzantina. Walter de Gruyter, Berlin 2009, (Auszüge online). – (Festschrift für Apostolos Karpozilos)

Weblinks 
 Seite an der Universität Ioannina
 biblionet.gr: Eintrag 
 Eintrag im OPAC der Griechischen Nationalbibliothek

Neogräzist
Hochschullehrer (Ioannina)
Grieche
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann